Ма́нькин — фамилия; имеет женскую форму Манькина. Известные носители:
 Манькин, Иван Павлович (1924—1984) — советский партийный и государственный деятель,
 Манькин, Мендель-Эмануил Абрамович (1905—1968) — советский учёный.

См. также 
 Манькино — деревня в Марёвском муниципальном районе Новгородской области.